Ковачевци (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Ковачевцах проживало 259 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 2 человека (0,77 %)
 Хорваты — 247 человек (95,37 %)
 Югославы — 4 человека (1,54 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 6 человек (2,32 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской